bastnäsite-(Ce)
 bastnäsite-(La)
 bastnäsite-(Y)